

Patronyme 

 Ali Aguilera (1967), homme politique et écrivain vénézuélien ;
 Brandon Aguilera (2003-), footballeur costaricien ;
 Carlos Aguilera Marín (1969-), footballeur espagnol ;
 Carlos Alberto Aguilera (1964-), footballeur uruguayen ;
 Carolina Garcia-Aguilera (1949-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Christina Aguilera (1980-), auteure-compositrice-interprète, femme d'affaires, actrice et philanthrope américaine ;
 Cristóbal Parralo Aguilera (1967-), footballeur espagnol ;
 Jacqueline Aguilera (1976-), mannequin vénézuélien élue Miss Monde en 1995 ;
 Jaime Roldós Aguilera (1940-1981), personnalité politique de l'Équateur ;
 Jorge Aguilera, personnalité du cinéma mexicain ;
 José Montilla Aguilera (1955-), personnalité politique espagnole ;
 Juan Aguilera, footballeur chilien ;
 Juan Aguilera (1962-), joueur de tennis ;
 Juan Miguel Aguilera (1960-), écrivain de science-fiction espagnol ;
 Julián Marías Aguilera (1914-2005), philosophe espagnol ;
 Max Aguilera-Hellweg, photographe américain ;
 Paca Aguilera (1867-1913), chanteuse de flamenco espagnole ;
 Pedro Aguilera (1977- ou 1978-), cinéaste espagnol.

Toponyme 

 , ville d'Espagne ;
 Volcan Aguilera, volcan au Chili.

Voir aussi 
 Parc des sports d'Aguiléra

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique